Le mot flavescens est une déclinaison (notamment le nominatif singulier) du participe présent du verbe latin flavescere (« jaunir »), il signifie donc « jaunissant ».

En taxonomie, le mot flavescens est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique